Tegen de sterren op (De Kiekeboes-album), een stripverhaal van De Kiekeboes
Tegen de Sterren op (televisieserie), een komische televisieserie op VTM